

Letteratura
 Cetego – personaggio dellEneide di Virgilio

Persone
 Gaio Cornelio Cetego – politico e generale romano, console nel 197 a.C.
 Gaio Cornelio Cetego – politico e cospiratore romano
 Marco Cornelio Cetego – politico romano,  pontifex maximus e edile curule nel 213 a.C., censore nel 209 a.C., console nel 204 a.C.
 Marco Cornelio Cetego – politico, console nel 160 a.C.
 Publio Cornelio Cetego – politico romano, console nel 181 a.C.
 Publio Cornelio Cetego – politico romano
 Rufio Petronio Nicomaco Cetego – politico romano